Alfredo (Fred) Vasques Homem (1907 - 1998), nascido Alfred (Fred) Wachsmann, foi um médico e escritor português de origem alemã, autor de inúmeros livros.

Foi um apologista das curas naturais, que defendeu nos seus livros (por exemplo Os meios físicos e naturais na profilaxia e cura, 15 conselhos para viver sempre jovem, feliz, mais tempo e com saúde e Curas sem operação), entre as quais o vegetarianismo.

Bibliografia 
 Sara Torres, Dr. Fred Vasques Homem [ Texto policopiado]: vida e obra (1907-1998), Biblioteca Nacional de Portugal: S.A. 89611 V.
 Delmar Domingos de Carvalho, Vegetarianismo, a solução para uma vida e um mundo melhor, Editorial Minerva, Lisboa, 2009.

Obras 
 Reabilitada: romance (Fred Wachsmann), Lisboa: [s.n.], 1945 (Lisboa: -- Tip. Freitas Brito).
 Os meios físicos e naturais na profilaxia e cura, (Fred Wachsmann), [S.l.: s.n.], 1948 (Alcobaça: -- Tip. Alcobacense).
 "En vin de Paris? …", (Dr. Fred. Wachsmann), Coimbra Editora, 1949.
 Os Padres Faria: ficção histórica em 4 actos, (Fred Wachsmann), [S.l.: s.n.], 1950 (Bastorá: -- Tip. Rangel).
 Pela vitória do espírito, (Fred Wachsmann), Lisboa: Couto Martins, [D.L. 1951].
 Como eu vi a serra da Estrela, (Fred Wachsmann), [S.l.: s.n., D.L. 1951] (Alcobaça: -- Tip. Alcobacense).
 Forças e curas psíquicas em doenças orgânicas e nervosas, (Fred Wachsmann), [S.l.: s.n.], 1951 (Lisboa: -- Tip. Fulgor).
 15 conselhos para viver sempre jovem, feliz, mais tempo e com saúde, (Fred. Wachsmann), [S.l.: s.n.], 1952 (Lisboa: -- Tip. Actividades Gráficas).
 Milagre e fé na cura: estudo clínico do misterioso poder dos curadores, (Fred Wachsmann), Lisboa: [s.n.], 1953 (Lisboa: -- Actividades Gráficas).
 Como curar angústia e complexos, (Fred Vasques Homem), Lisboa: Livr. Progresso Editora, 1960.
 Nutrição, Dietas e Cura Natural, (Fred Vasques Homem), Lisboa: Livr. Progresso Editora, 1961.
 Melhores nervos melhor sono, (Fred Vasques Homem), Lisboa: Progresso, [D.L. 1963].
 Curas sem operação, (Alfredo Vasques Homem), Lisboa: Progresso Editora, [D.L. 1964].
 Guia da cura sexual, (Fred Vasques Homem), Lisboa: Progresso Editora, [D.L. 1969].
 Viver com doenças incuráveis, (Fred Vasques Homem), Lisboa: Progresso, [D.L. 1971].
 Bicos de papagaio (espondilose), (Fred Vasques Homem), Lisboa: Progresso, 1974.
 Manual de massagem: médica, desportiva e estética, ginástica reeducativa, (Fred Vasques Homem), Lisboa: Progresso, [D.L. 1960; 1966; 1978].
 Neonaturoterapia racionalista, (Alfredo (Fred) Vasques Homem), Lisboa: Medicina Natural, 1979.

Ligações externas 
 

Portugueses de ascendência alemã
Nascidos em 1907
Médicos de Portugal
Escritores de Portugal
Pessoas na medicina alternativa
História da medicina em Portugal
Vegetarianos de Portugal
Esoterismo
Mortos em 1998